Sauquillo de Cabezas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sauquillo de Cabezas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sauquillo de Cabezas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar